«Отец невесты 2» () — американская кинокомедия 1995 года. Снял фильм режиссёр Чарльз Шайер по своему сценарию, написанному совместно с Нэнси Мейерс. Главную роль отца в этом фильме исполнил Стив Мартин, а мать сыграла Дайен Китон. Премьера фильма состоялась 8 октября 1995 года в США. Номинация на Золотой глобус (Лучший актёр в комедии/мюзикле — Стив Мартин).

Фильм «Отец невесты 2» является продолжением фильма 1991 года «Отец невесты», а также ремейком фильма «Маленький дивиденд отца» 1951 года.

Сюжет 
Эни Бэнкс-Маккензи уже беременна. Когда её отец Джордж Бэнкс узнаёт об этом, он чувствует себя постаревшим. К тому же немного позже он узнаёт, что и его жена Нина тоже ждёт ребёнка. Об обеих женщинах заботится молодой врач — доктор Меган Эйзенберг. Джордж постоянно ставит под сомнение компетенцию врача и сообщает доктору, что жена и дочь — это всё, что у него есть в жизни. Доктор Эйзенберг с пониманием относится к словам будущего отца и дедушки. Роды и у матери и у дочери проходят без осложнений.

В ролях 
 Стив Мартин — Джордж Стенли Бэнкс
 Дайан Китон — Нина Бэнкс
 Кимберли Уильямс — Энни Бэнкс-Маккензи
 Мартин Шорт — Френк Эггелхоффер
 Джордж Ньюберн — Брайан Маккензи
 Киран Калкин — Матти Бэнкс
 Юджин Леви — мистер Хабиб
 Б. Д. Вонг — Говард Вейнштейн
 Джейн Адамс — Меган Эйзенберг

См. также 
 «Отец невесты»

Ссылки 
  
  
 «Отец невесты 2» на сайте ВидеоГид
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Кинокомедии США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Touchstone Pictures
Кинокомедии 1995 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри